Numele Gheorghe Anghel a fost purtat, printre alții, de:

 Gheorghe Anghel (1807-1887), secretar al Marii Adunări Naționale de la Blaj din mai 1848, secretar și consilier aulic, judecător la Curtea Supremă de Justiție a Ungariei, deputat dietal
 Gheorghe Anghel, politician, jurist și magistru în management public moldovean, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost primar al or. Ștefan Vodă
 Gheorghe D. Anghel (1904-1966), sculptor român
 Gheorghe Anghel (istoric) (1935-2015), istoric
 Gheorghe I. Anghel (n. 1938), pictor român
 Gheorghe Anghel, primar al orașului Caracal în perioada 1984 - 2012 
 Gheorghe Anghel, membru al Comitetului Central al P.C.R.